Armloch bezeichnet:
 der Teil bei der Oberbekleidung durch den die Arme in die Ärmel gesteckt werden
 ein Schimpfwort als Zwischenform zwischen Arschloch und Armleuchter

Siehe auch: